Macra (Μάκρης) fou el nom clàssic d'un riu del nord d'Itàlia que naixia als Apenins i desaiguava a la mar Tirrena prop de Luna. Va formar la frontera entre Ligúria i Etrúria en temps d'August, però anteriorment els lígurs apuans vivien als dos costats. El seu nom modern és Magra. El seu afluent principal es el riu Vara.

Referències 

Rius italians de la mar Tirrena
Geografia de l'antiga Roma